Washington puede referirse a:

Personas

Washington como apellido 
 George Washington (1732-1799), político y militar estadounidense, presidente de los Estados Unidos.
 George Washington Carver (1864-1943), científico, botánico, micólogo, maestro e inventor estadounidense.
 George Constant Louis Washington (1871-1946), inventor y hombre de negocios estadounidense.
 Denzel Washington (n. 1954), actor y director estadounidense de cine.

Baloncestistas estadounidenses 
 Jim Washington (n. 1943).
 Bobby Washington (n. 1947).
 Kermit Washington (n. 1951).
 Stan Washington (n. 1952).
 Richard Washington (n. 1955).
 Wilson Washington (n. 1955).
 Duane Washington (n. 1964).
 Dwayne Washington (1964-2016).
 Eric Washington (n. 1974).
 Darius Washington (n. 1985).

Washington como nombre de pila

Ciencias sociales y política 
 Washington Luís Pereira de Sousa (1869-1957), historiador y político brasileño, presidente de Brasil.
 Washington Beltrán Barbat (1885-1920) político, abogado y periodista uruguayo, padre de Washington y Enrique Beltrán Mullin.
 Washington Beltrán Mullin (1914-2003) político, abogado y periodista uruguayo, hijo de Washington Beltrán Barbat.
 Washington Reyes Abadie (1919-2002), profesor e historiador uruguayo.
 Washington García Rijo (1921-2010), político uruguayo.
 Washington Ipenza Pacheco (n. 1947), médico y político peruano.
 Washington Abdala (n. 1959), abogado, político, profesor, escritor y periodista uruguayo.

Deportes 
 Washington Etchamendi (1921-1976), entrenador uruguayo de fútbol.
 Washington Cataldi (1923-1996), dirigente futbolístico, empresario y político uruguayo.
 Washington Ortuño (1928-1973), futbolista uruguayo.
 Washington Villarroel (n. ca. 1940), futbolista chileno.
 Washington Muñoz (n. 1944), futbolista ecuatoriano.
 Washington «Cuerito» Rodríguez (1944-2014), boxeador uruguayo.
 Óscar Washington Tabárez (n. 1947), maestro, futbolista y entrenador uruguayo de fútbol.
 Washington Abad (n. 1948), futbolista uruguayo.
 Washington Olivera (n. 1953), futbolista y entrenador uruguayo de fútbol.
 Washington González (n. 1955), futbolista uruguayo.
 Washington Fernando Araújo (n. 1972), futbolista y entrenador uruguayo de fútbol.
 Washington Tais (n. 1972), futbolista uruguayo.
 Washington Stecanela Cerqueira (n. 1975), futbolista brasileño.
 Washington Sebastián Abreu (n. 1976), futbolista uruguayo.
 Washington Ramiro Bruschi (n. 1981), futbolista uruguayo.
 Washington Torres (n. 1984), futbolista chileno.
 Washington Vélez (n. 1992), futbolista ecuatoriano.
 Washington Aguerre (n. 1993), futbolista uruguayo.

Literatura 
 Washington Irving (1783-1859), escritor estadounidense, autor de Cuentos de la Alhambra y otras obras.
 Washington Delgado Tresierra (1927-2003), escritor, profesor y poeta peruano.
 Washington Benavides (1930-2017), poeta, profesor y músico uruguayo.
 Washington Cucurto, seudónimo de Santiago Vega (n. 1971), poeta, narrador y editor argentino.

Música 
 Washington Castro (1909-2004), músico, violonchelista y director de orquesta argentino.
 Washington «Canario» Luna (1938-2009), cantor uruguayo de murga y tango.
 Washington Carrasco (n. 1941), músico popular uruguayo.

Otros 
 Washington Novaes (1934-2020), periodista brasileño.
 Washington Marcondes-Ferreira (n. 1952), biólogo y botánico brasileño.

Educación 

 Universidad de Washington, universidad ubicada en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos.
 Universidad Estatal de Washington, universidad ubicada en la ciudad de Pullman, en el estado de Washington, Estados Unidos.
 Universidad Washington en San Luis, universidad ubicada en la ciudad de San Luis, en el estado de Misuri, Estados Unidos.
 Universidad George Washington, universidad ubicada en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos.
 Universidad Washington y Lee, universidad ubicada en la ciudad de Lexington, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Geografía

Argentina 
 Washington, localidad en la provincia de Córdoba.

Estados Unidos 
 Washington D. C., ciudad capital de los Estados Unidos.
 Área metropolitana de Washington D. C., área metropolitana de los Estados Unidos.
 Estado de Washington, uno de los 50 estados de los Estados Unidos.
 Washington, ciudad en el estado de Carolina del Norte.
 Washington, ciudad en el estado de Georgia.
 Washington, ciudad en el estado de Iowa.
 Washington, borough en el estado de Nueva Jersey.
 Washington, pueblo en el estado de Nueva York.
 Washington, ciudad en el estado de Pensilvania.
 Washington, ciudad en el estado de Utah.
 Washington, pueblo en el estado de Vermont.
 , nombre de 31 condados de Estados Unidos.
 , nombre de 238 municipios en Estados Unidos.

Reino Unido 
 Washington, villa en el condado de Tyne y Wear (Inglaterra).
 Washington, villa en el condado de West Sussex (Inglaterra).

Transporte 

 , nombre de varios barcos de Estados Unidos.
 , nombre de varios barcos de Estados Unidos.
 Washington, antigua estación del trolebús de Guadalajara (México).
 Washington, estación del metro de Guadalajara (México).
 Washington, estación del metro de Los Ángeles (Estados Unidos).
 Estación Washington, estación ferroviaria de la localidad de Washington, en la provincia de Córdoba (Argentina).